Чемпиона́т А Ли́ги Литвы по футбо́лу 2011 го́да (лит. A Lyga 2011) — 23-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу, который проходил с 12 марта по 6 ноября 2011 года. Чемпионом в 6-й раз стал Экранас.

По сравнению с прошлым сезоном было решено увеличить количество участников до 12. «Атлетас» не подал заявки для участия в А Лиге. А все остальные команды, которые участвовали в прошлом чемпионате, и 3 участника I лиги 2010 года прошли лицензирование. Ими оказались «Каунас» (1 место) и Атлантас (7 место). 2 и 3 места заняли два клуба из Алитуса «Алитис» и «Виджирис». Они объединились и воссоздали клуб «Дайнава».

Чемпионат проходил в 2 круга по системе «каждый с каждым». В 3 круге по жребию команды проводили только одни матч с соперником (дома или в гостях).

Участники

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Rsssf.com

Чемпионат Литвы по футболу
Литва
Спорт в Литве в 2011 году